Тере́нтий Луце́вич (имя при рождении Вобга Тьенчен; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Нафтан».

Биография 
Луцевич — сын камерунца и белоруски. Когда ему было шесть месяцев, отец футболиста умер и мать перевезла его в Белоруссию, где он прожил под воспитанием бабушки Анастасии Луцевич. Мать вернулась назад в Камерун. С шести лет увлекался футболом, и в семь лет бабушка привела его в футбольную секцию СДЮШОР «Смена» в Минске. Успешно учится на экономиста в БГУ.

В начале 2013 года сменил паспорт, где указал духовное имя при крещении в православной церкви Терентий, а новую фамилию взял от бабушки.

Карьера 
Луцевич начал свою карьеру футболиста в 2008 году в третьем дивизионе белорусского чемпионата в составе клуба «Минск-2», на следующий сезон перешёл в ФК «Минск», где тоже сыграл всего один сезон. В 2010 уже защищал цвета минского «Динамо», играл постоянно в дублирующем составе. Сезон 2012-го года провел в аренде, сначала в футбольном клубе «Гомель», затем в Витебске, за одноимённый клуб. Снова на правах аренды перешёл в «Гомель» в 2013 году. Сначала выходил на замену, однако позже закрепился в качестве основного центрального защитника. По окончании срока аренды вернулся в «Динамо».

В марте 2014 года стал игроком клуба «Берёза-2010», где стал появляться на позиции нападающего. В результате, с 10 голами стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне 2014.

В январе 2015 года подписал контракт с микашевичским «Гранитом». Закрепился в основе, выходил на позиции как нападающего, так и защитника. 5 июля 2016 года расторг контракт с «Гранитом» и присоединился к «Торпедо-БелАЗ».

В январе 2017 года находился на просмотре в украинском клубе «Александрия», но не подошёл. Позднее некоторое время тренировался с «Торпедо-БелАЗ», а в феврале перешёл в узбекский клуб «Нефтчи». Летом 2017 года подписал контракт с клубом «Минск», где был основным защитником. В ноябре покинул столичный клуб. 

В январе 2018 года тренировался со «Смолевичами», а в феврале отправился на просмотр в тбилисское «Динамо», но безуспешно. В марте подписал полноценный контракт со «Смолевичами».

В январе 2019 года присоединился к клубу «Гомель». Сезон 2019 начинал в стартовом составе, с июля стал выходить на замену. В январе 2020 года покинул команду и вскоре пополнил состав казахстанского клуба «Кызыл-Жар СК». В августе расторг контракт с командой, так и не выйдя на поле, и вскоре вернулся в «Гомель», где стал выходить на замену.

В январе 2021 года покинул гомельский клуб, после чего отправился на просмотр в минский «Энергетик-БГУ», но безуспешно. В апреле стал игроком «Белшины». 

В марте 2022 года пополнил состав новополоцкого «Нафтана». Дебютировал за клуб 9 апреля 2022 года в матче против петриковского «Шахтёра». Дебютный гол гол забил 14 мая 2022 года в матче против «Сморгони». Вместе с клубом стал чемпионом Первой Лиги. 

В феврале 2023 года футболист продлил контракт с новополоцким клубом.

В сборной 
В 2011 году дебютировал в составе молодёжной сборной Белоруссии в товарищеском матче против сборной Туркменистана, забив единственный гол в этом матче.

Достижения 
 «Нафтан»
 Победитель Первой Лиги: 2022

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Минск-2»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Берёза-2010»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Нафтан»